Купеческая синагога — название ряда синагог:
 Купеческая синагога — бывшая главная синагога Евпатории. Построена в 1911—1912 годах на углу нынешних улиц Караимской и Тучина по проекту Адама Генриха. Полностью потеряла изначальный вид после ремонта в 1928 году, с того же года используется не по назначению.
 Купеческая синагога — синагога, основанная в 1899 году в Киеве. В советское время была закрыта; здание капитально перестроено под кинотеатр «Кинопанорама», работавший по одноимённой киносистеме.
 Купеческая синагога — ныне неиспользуемая синагога Могилёва, расположенная на современной ул. Либкнехта.
 Купеческая синагога — бывшая синагога в центре Харькова, на Немецкой улице (ныне — Пушкинская). Располагалась в особняке, принадлежащем дворянскому роду Зарудных (архитектор Петр Ярославский). Впоследствии получила название 1-й еврейской молельной (несмотря на то, что была построена второй). Была разобрана, из-за ветхости. На дворовом месте построена новая Хоральная синагога города.